peut se référer à :

Patronyme 
Izawa est un patronyme japonais traditionnel. Les titulaires du nom incluent :
  (1989-), footballeur japonais ;
  (1999-), footballeur japonais ;
  (1955-), acteur et doubleur japonais né sous le nom de  ;
  (1962-), femme politique japonaise ;
  (1962-), doubleuse japonaise ;
  (1945-), mangaka japonais né  ;
  (1987-), doubleuse japonaise ;
  (1984-), pilote automobile japonais ;
  (1869-1949), homme politique japonais ;
  (1968-), golfeur japonais.

Toponymie 
  (井沢町), quartier d'Okazaki ;
  (射和村), ancien village de la préfecture de Mie.

Voir aussi